Miejscowości w Anglii:
 Denton – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire
 Denton – miejscowość w hrabstwie Kent
 Denton – miejscowość w hrabstwie Durham
 Denton – miejscowość w hrabstwie East Sussex
 Denton – miejscowość w hrabstwie Kent
 Denton – miasto w hrabstwie Wielki Manchester
 Denton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire
 Denton – miejscowość w hrabstwie Norfolk
 Denton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire
 Denton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire
 Denton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire
Miejscowości w USA:
 Denton – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Jeff Davis
 Denton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Doniphan
 Denton – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Caroline
 Denton – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Fergus
 Denton – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Lancaster
 Denton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davidson
 Denton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Denton
Gminy w USA:
 Denton (ang. Denton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
 Denton (ang. Denton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Roscommon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Denton (ang. Denton County) – w stanie Teksas

Osoby o tym nazwisku:
 Bradley Denton – amerykański pisarz
 James S. Denton – amerykański wydawca
 James Denton – amerykański aktor